Натуральне число 1460
 1460 рік до нашої ери
 1460 рік нашої ери